Шкарлаты () — село,
Ульяновский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888315. Население по переписи 2001 г. составляет 15 (6/9 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Шкарлаты находится в 3-х км от села Корбины Иваны и реки Иваны (левый берег).

Происхождение названия 
Шкарлат — красное сукно, багрец, пурпур. Шкарлати — красная (пурпуровый) одежда.
От  — «ярко-красный», «алый».

История 
 1760 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины